Буэнавентура () — испанская версия звучания итальянского слова Бонавентура. Является именем собственным, фамилией, названием географических объектов и др.

География 
 Буэнавентура — муниципалитет в испанской провинции Толедо в составе автономного сообщества Кастилия — Ла-Манча.
 Буэнавентура — город в Колумбии.
 Буэнавентура — муниципалитет в мексиканском штате Чиуауа.
 Буэнавентура — залив Тихого океана в Колумбии.
  — город в Кубе.
  — вымышленная река в период Нового времени на территории Калифорнии, США.
 Буэнавентура-Лейкс — статистически обособленная местность, расположенная в округе Оцеола (штат Флорида, США).

Персоналии 
 Буэнавентура — испаноязычное название католического святого Бонавентуры.

См. также 
  — грузовой корабль под флагом США.
  — добывающая компании в Перу.